Kronborg steht für:

 Schloss Kronborg, ein Schloss auf der dänischen Insel Seeland
 Kronborg (Nebraska), ein Ort in den USA
 Kronborg (Malmö), ein Stadtviertel

Kronborg ist der Familienname folgender Personen:

 Morten Kronborg (* 1985), dänischer Badmintonspieler